Cochonnet peut désigner : 
 Cochonnet, le petit du cochon ; 
 Cochonnet, une petite boule qui sert de but, de point de mire dans des jeux de boules, dont la pétanque ;
 Cochonnet, le nom en français d'un personnage de fiction américain des Looney Tunes et Merrie Melodies créés par les studios Warner Bros. (il est nommé Redler Olan "Porky" Pig, ou simplement Porky Pig ou Porky, en version originale).